Sveriges herrlandskamper i fotboll 2020 utgjordes av ett antal vänskapsmatcher samt Nations League-matcher.

Matcher

Noter

Referenser

Externa länkar 
 Sveriges landskamper på Svenska Fotbollförbundets webbplats

Fotbollsåret 2020
2020